Canoe River (engl. für „Kanu-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Canoe River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in British Columbia, Kanada
 Canoe River (Lac Île-à-la-Crosse), Zufluss des Lac Île-à-la-Crosse in Saskatchewan, Kanada
 Canoe River (Winnecunnet Pond), Zufluss des Taunton River in Massachusetts, Vereinigte Staaten